Jacaleapa kan syfta på:

Honduras 

 Jacaleapa (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Jacaleapa (ort), Departamento de El Paraíso,